Каменце може бити:

 Каменце (Брежице), насељено мјесто у општини Брежице, Република Словенија
 Каменце (Рогашка Слатина), насељено мјесто у општини Рогашка Слатина, Република Словенија